Тифлисская гимназия была создана на базе благородного училища, основанного в 1804 году. Позже стала 1-й Тифлисской мужской гимназией. В гимназии готовились студенты, которые по квотам поступали в высшие учебные заведения Российской империи 

В 1924 году гимназия стала средней школой.

История 
В 1827 году А. С. Грибоедов составил «Сведения относительно Тифлисского благородного училища», предоставленные ему тогдашним директором училища, в которых указано, что по высочайше утверждённому 8 августа 1803 года проекту князем Павлом Дмитриевичем Цициановым было учреждено в Тифлисе 21 мая 1804 года Благородное училище для обучения российскому и грузинскому языкам. В 1807 году, кроме установленных наук, было введено ещё изучение немецкого и латинского языков. Кроме того, окончившие курс получали право поступить на казённое содержание в Московский университетский благородный пансион для продолжения обучения.

В 1818 году в училище было от 50 до 60 учеников. В 1819 году была создана училищная библиотека.

26 лет Тифлисское благородное училище было единственной светской школой в Грузии. В это время здесь учились Соломон Додашвили и Дмитрий Кипиани, Георгий Эристави.

При создании в 1830 году гимназии при ней был открыт пансион, а позже создано общество для оказания пособий ученикам гимназии.

Организация обучения 
В 1820 году в благородном училище преподавались: Закон Божий, русский, грузинский, тюркский (азербайджанский), армянский, латинский и немецкий языки, арифметика, алгебра, геометрия, мировая история России и Грузии, общая география, рисование и живопись.

С самого создания гимназия была прекрасно обеспечена учебниками и внеклассной литературой. Гимназическая библиотека была предметом особой заботы членов Совета директоров. Книжный фонд в середине 80-х годов XIX века составлял 15766 экземпляров. Большое количество книг было на иностранных языках; гимназия имела прямую связь с торговой книжной фирмой в Лейпциге. Учащиеся готовили спектакли на иностранных языках; имелся свой собственный оркестр, сформированный из учащихся старших классов. В 1850 году на сцене гимназии впервые была показана пьеса основателя грузинского театра Георгия Эристави «Раздел».

Кроме общеобразовательных предметов, в гимназии были уроки музыки и танцев, гимнастики и фехтования; служили православный и армяно-григорианский священники, римско-католический и лютеранский пасторы, иудейский и магометанский законоучители.

В гимназии могли получать знания все желающие, однако количество учащихся ограничивалось высокой оплатой и требованием хорошего знания ими русского языка.

В 1901 году общее число учащихся — 890; из них: русские — 358, грузины — 178, армяне — 239, азербайджанцы — 37, евреи — 38, других национальностей — 40.
В 1906 году в гимназии обучалось уже 918 учеников, в 1913 году — 890 учеников.

Подготовка к поступлению в высшие учебные заведения 
В Тифлиской гимназии готовились студенты, которые по квотам поступали в высшие учебные заведения Российской империи. Так, согласно «Кавказскому календарю» за 1846 год, ежегодно по 5 выпускников Тифлисской гимназии за счет государства поступало в «Императорское училище», «Московский армянский гг. Лазаревых институт» и на отделение восточных языков Санкт-Петербургского университета. В то же время в «Институт путей сообщения» поступало 3 выпускника, в Строительное училище-6, в «константиновский межевой институт»- 15 и на медицинский факультет Московского университета — 10 человек

Здание 
Гимназическое здание, возведённое в 1825—1831 годах в центре города, на бывшей Царской площади, по проекту А. И. Мельникова не составило резкого противоречия с характером окружающей застройки, поскольку в Тифлисе к 1830-м годам уже были построены отдельные здания в стиле классицизма с колоннами, замковыми камнями, арками. Здание гимназии сохранилось в значительно перестроенном виде.

Первоначальный проект гимназии, составленный на месте инженер-поручиком Лихаревым, предусматривал строительство трёх двухэтажных зданий, расположенных параллельно на участке в форме неправильной трапеции. Боковые стороны участка должны были занять хозяйственные постройки. Мельников в отличие от Лихарева проектирует одно трёхэтажное здание гимназии, умело совмещая в нём все основные виды помещений, необходимые для потребностей заведения. Дворовая часть была разделена на два боковых двора и центральный «чистый» двор, проход из которого вёл в сад. Гимназия включала в себя и пансионат для части учеников. Эта особенность и была положена в основу функциональной группировки внутренних помещений. Обширный цокольный этаж был отведён для обслуживающего персонала, пекарни и кладовых. Первый этаж, кроме парадного вестибюля, содержал канцелярские комнаты, кухню, столовую, книжную лавку и другие помещения. Второй этаж был предназначен для учебных целей. В центре его со стороны лицевого фасада, соответственно положению портика, располагался актовый зал, по другую сторону коридора размещались классные комнаты. Третий этаж был отведён под спальни учеников и другие второстепенные помещения. Лестничная площадка на третьем этаже была оформлена пилястрами и строгими лепными украшениями. Коридоры освещались большими трёхчастными окнами в торцах, причём на втором, учебном, этаже окна увеличены полуциркульными завершениями..

Выпускники 
В числе выпускников гимназии были:

 1838
 Михаил Сумбатов
 1865
 Фатали-бек Султанов
 1866
 Георгий Гамбаров
 1876
 Владимир Немирович-Данченко (серебряная медаль)
 1884
 Александр Хаханашвили (золотая медаль)
 Алимардан-бек Топчибашев
 Михаил Шателен (золотая медаль)
 1887
 Михаил Пападжанов
 1888
 Овсеп Атабекянц
 1890
 Григорий Горбунов
 Василий Степанов
 1892
 Арчил Джорджадзе
 1894
 Александр Сипягин
 1896
 Карапет Агаджанянц (серебряная медаль)
 Иван Ермаков
 Михаил Кониашвили
 1901
 Евгений Кагаров (золотая медаль)
 1902
 Лев Галлер (золотая медаль)
 1903
 Леон Оганесян
 1907
 Яков Давтян
 Иван Лордкипанидзе

В гимназии также учились Дмитрий и Николай Гумилёвы (1900—1903) (братья сначала поступили учиться во 2-ю Тифлисскую гимназию и очень скоро перешли в 1-ю).

 См. также:

Директора 
 1841—1843, 1847—1849: Иван Васильевич Росковшенко
 1843—1847: Иван Григорьевич Кулжинский
 1849—1860: Карл Леонтьевич Чермак
 1861—1862: Николай Тимофеевич Дементьев
 1864—1868: Феодосий Дмитриевич Илляшенко
 1868—1874: Владимир Иванович Желиховский
 1874—1902: Лев Львович Марков
 1902—1905: Евгений Фёдорович Нюблинг
 1905—1911: Иван Евдокимовмч Гамкрелидзе
 1911—1913: Герман Германович Генкель
 1913—1916: Леонард Иванович Зубалов
 1916—1921: Яков Соломонович Гуладзе

Преподаватели 
 Мирза Фатали Ахундов (азербайджанский язык)
 Иван Иванович Восторгов (законоучитель, с августа 1898)
 Карл Фёдорович Ган (греческий и немецкий языки; с 1874)
 Леонард Петрович Загурский (история и география; с 1850)
 Михаил Андреевич Зданевич (в 1880-е годы — учитель французского языка; автор учебных пособий).
 Иван Иванович Кереселидзе (русский язык и литература)
 Александр Ильич Лилов (русская словесность; 1867—1868)
 Мирза Шафи Вазех (азербайджанский и персидский языки)
 Иоаким Константинович Романов (Закон Божий)
 Николай Васильевич Склифосовский (рисование)
 Пётр Иосифович Умиков (Грузинский язык)
 Николай Фёдорович Фокков (латинский язык; 1868—1870)
 Ольга Александровна Гурамишвили (русский язык, 1878—1881)
 И. А. Шестаков
 Виктор Антонович Мартыновский (в 1870-е годы — учитель словесности; в 1886—1890 годы — инспектор)

Примечания

Литература